О́тто Ви́льгельм Ру́дольф Да́мбах (; 16 декабря 1831, Кверфурт — 18 мая 1899, Берлин) — немецкий , , профессор Берлинского университета, доктор права (с 1853). Политик, Пожизненный член палаты господ Прусского ландтага.

Биография 
С 1848 по 1851 год изучал право в университете Берлина. После его окончания работал помощником юриста. С 1856 года — судебный заседатель, затем, прокурор Берлинского городского суда. В 1862 году назначен прокурором и помощником юрисконсульта по совместительству в Главной почте столицы. С декабря 1862 года — старший почтовый советник.

Принимал участие во всех основных этапах развития немецкой почтово-телеграфной системы и внёс большой вклад в принятие множества законов не только в области почтовой и телеграфной системы, таких как Закон Рейха о почте от 1871 года, но и, в частности, области авторского права.

В 1873 году был назначен адъюнкт-профессором права в Берлинском университете, где читал лекции по уголовному, конституционному и международному праву. Кроме того, был членом комиссии по первичной правовой экспертизе при Высшем земельном суде Берлина.

С 1891 до смерти в 1899 году — член палаты господ Прусского ландтага.

Избранные труды 
 Beiträge zu der Lehre von der Kriminalverjährung (Berlin 1860)
 Die Gesetzgebung des Norddeutschen Bundes, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken (Berlin 1871)
 Das Telegraphenstrafrecht (Berlin 1872; ins Franz. übers. Bern 1872)
 Das Gesetz über das Postwesen des Deutschen Reichs vom 28. Oktober 1871 erläutert (Berlin 1872, 4. Aufl. 1881)
 Das Musterschutz-Gesetz vom 11. Januar 1876 (Berlin 1876)
 Das Patentgesetz für das Deutsche Reich (Berlin 1877)
 Der deutsch-französische Literarvertrag (Berlin 1883)

Примечания

Ссылки 
 
 Dambach, Otto

Доктора права
Члены Прусской Палаты господ
Преподаватели Берлинского университета
Выпускники Берлинского университета
Политики Пруссии
Прокуроры Германии
Специалисты по авторскому праву